Spangle – città della Contea di Spokane, Washington (Stati Uniti d'America)
 Nomadi (Spangle) – romanzo di Gary Jennings del 1987